Deux navires de la marine polonaise ont porté successivement le nom de ORP Bielik :

 Le , un sous-marin de  ;
 Le , un sous-marin de  acquis en 2003.

Notes et références